Granite lehetséges jelentései:

Amerikai Egyesült Államok 

 Granite (Colorado)
 Granite (Iowa)
 Granite (Maryland)
 Granite (Oklahoma)
 Granite (Oregon)
 Granite (Utah)
 Granite (Wyoming)

Ausztrália 

 Granite-sziget

Kanada 

 Granite-hegycsúcs